Le Championnat d'Italie de football 2003-2004 est la  de la compétition qui fut remportée par le Milan AC.

Classement 

|}

Buteurs 

Championnat d'Italie de football
Football D1 2003-2004
Football D1 2003-2004
Italie
Championnat Italie Football 2003-2004 Serie A
Championnat Italie Football 2003-2004 Serie A